Ива́н Ершо́в:* Ершов, Иван Васильевич (1867—1943) — русский оперный певец.
 Ершов, Иван Дмитриевич (1921—1995) — советский генерал-полковник, 1-й зам. начальника ГО СССР.
 Ершов, Иван Захарович (1777—1852) — русский генерал.
 Ершов, Иван Иванович (род. 1979) — российский футболист.